Тийт Хярм (; ) — советский эстонский артист балета, балетмейстер. Народный артист Эстонской ССР (1976).

Биография 
Родился в 1946 году в Таллинне, младший братом актрисы и поэтессы Вийу Хярм.

В 1957—1962 годах учился в Таллиннском хореографическом училище, затем в 1962—1966 годах продолжал учёбу в Ленинградском хореографическом училище им. А. Вагановой у Николая Зубковского и Николая Серебренникова. В 1985 году Московский государственный институт театрального искусства им. А.Луначарского по специальности балетного режиссёра у народного артиста СССР, профессора Ростислава Захарова.

В 1966-90 годах — артист балета Эстонского государственного академического театра драмы им. В. Кингисеппа, в 1990—1991 годах — директор труппы.

В составе труппы выступал в Большом театре и Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова, в театрах оперы и балета многих городов СССР.

В 1971 году присвоено звание Заслуженный артист Эстонской ССР, в 1976 году удостоен звания Народный артист Эстонской ССР.

С 1992 года работал в качестве приглашенного хореографа в различных странах и театрах.

С 2001 по 2009 год возглавлял балетную труппу Национальной оперы «Эстония».

В 2001 году награждён орденом Белой звезды IV степени.

В 2010 году работал приглашённым педагогом в Венской государственной опере.

В 2011 году поставил свой балет «Дама с камелиями» на сцене Латвийской национальной оперы.

С 2014 года создал собственный проект — Театр балета Тийта Хярма, однако, уже в конце года проект был свёрнут из-за недостатка финансирования.

Фильмография 
 1979 — Отель «У погибшего альпиниста» — Олаф Андварафорс
 1983 — Анна Павлова — Александр Волинин
 1984 — Блистающий мир — Друд — главная роль

Ссылки 
 Härm, Tiit // Эстонская советская энциклопедия
 Тийт Хярм // THBT

Выпускники Ленинградского хореографического училища
Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа
Персоналии:Эстонский драматический театр
Персоналии:Национальная опера «Эстония»